Ринашита ( — «Возрождение») — итальянский политический и культурный журнал, теоретический орган Итальянской коммунистической партии, основан в 1944 г. Опубликовал «Тюремные тетради» Антонио Грамши.

Литература 
 

Политические журналы
Марксистские журналы
Социалистическая пресса
Печатные издания, возникшие в 1944 году
Печатные издания, закрытые в 1991 году